Serie A1 w piłce siatkowej mężczyzn 2014/2015 – 70. sezon walki o mistrzostwo Włoch organizowany przez Lega Pallavolo Serie A. Zainaugurowany został 18 października 2014 i trwał do 13 maja 2015 roku.

W sezonie 2014/2015 w Lidze Mistrzów Włochy reprezentowały ,  i , w Pucharze CEV − , a w Pucharze Challenge − .

Mistrzem Włoch po raz czwarty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 13 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw), półfinałów (do dwóch zwycięstw) oraz finału (do trzech zwycięstw), który wyłonił mistrza Włoch.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

Finał 
(do 3 zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2014 we Włoszech
2014 w piłce siatkowej
2015 we Włoszech
2015 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Włoszech